2 miejscowości w Polsce:
 Dębienica – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Dębienica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło